Волтер I Гренијер (умро 1154. године) био је син Еустазија I Гранијера и господар Цезареје, вазалне државе Јерусалимског краљевства. Брат близанац је Жерарда Гренијера, господара Сидона. Његова мајка Емелота се преудала за Ига II од Јафе, рођака краљице Мелисенде.

Под притиском краљице Мелисенде, Волтер је свог очуха Ига оптужио за издају. Иго је негирао оптужбе, а потом је удружен са муслиманима водио борбе против јерусалимског краља Фулка. Поражен је и протеран из Јерусалима.

Године 1148. Волтер је био присутан на Сабору у Акри одржаном након доласка крсташа из Европе (Други крсташки рат). На њему је одлучено да се нападне Дамаск, дугогодишњи савезник крсташа у Светој земљи. Учествовао је и у опсади Аскалона 1153. године. Волтер је умро 1154. године.

Породично стабло

Види још 
 Жерард од Сидона
 Еустазије I Гранијер

Литература 
 

Умрли 1154.
Крсташи